Анатолий Степанович Медведев (11 апреля 1941 — 3 декабря 2019) — советский и российский организатор здравоохранения, начальник облздрава Ивановской области (1984—2001), народный депутат России (1990—1993), заслуженный врач Российской Федерации.

Биография 
Родился 11 апреля 1941 г. в д. Березово Вичугского района Ивановской области.

Окончил Ивановский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1965) и его ординатуру (1967).

В 1967—1970 гг. начальник отделения фтизиатрии Ивановской областной больницы. С 1970 по 1980 год — главный врач Ивановской областной туберкулезной больницы. В 1980—1984 гг. — первый заместитель заведующего областным отделом здравоохранения. С 1984 по 2001 год — заведующий облздравотделом, начальник управления здравоохранения Ивановской области.

С 1990 по 1993 год — народный депутат России, член Верховного Совета РСФСР. Входил в состав фракции «Аграрный союз».

Заслуженный врач РФ. Награждён орденом Дружбы народов, знаком «Отличник здравоохранения».

Семья: жена, двое детей.

Умер 3 декабря 2019 года.

Источники 
 http://puch-vesti.ru/articles/media/2017/6/14/v-preddverii-professionalnogo-prazdnika-glava-regiona-pozdravil-zasluzhennogo-vracha-rossii/
 http://biografii.niv.ru/doc/encyclopedia/biography/fc/slovar-204-46.htm
 https://ivgazeta.ru/read/32721
Члены Верховного совета России (1990—1993)